„Мънкис“ () е американска поп и рок група.

История 
Създадена е през 1966 година в Лос Анджелис като въображаема музикална група от телевизионен сериал, която подражава на „Бийтълс“.

Става популярна и продължава да съществува след спирането на сериала през 1968 година. Разпада се през 1971 година, но неколкократно се събира отново.

Дискография

Студийни албуми 
 The Monkees (1966)
 More of The Monkees (1967)
 Headquarters (1967)
 Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. (1967)
 The Birds, The Bees & the Monkees (1968)
 Head (1968)
 Instant Replay (1969)
 The Monkees Present (1969)
 Changes (1970)
 Pool It! (1987)
 Justus (1996)
 Good Times! (2016)

Компилации 
 The Monkees Greatest Hits (1969)
 Barrel Full of Monkees (1971)
 Re-Focus (1972)
 The Monkees Greatest Hits (1976)
 Monkeemania (40 Timeless Hits) (1979)
 More Greatest Hits of The Monkees (1982)
 Monkee Business (1982)
 Monkee Flips (1984)
 Hit Factory (1985)
 Then & Now... The Best of The Monkees (1986)
 Missing Links (1987)
 Missing Links Volume Two (1990)
 25th Anniversary Collection (1992)
 Greatest Hits (1995)
 Barrelful of Monkees: Monkees Songs for Kids! (1996)
 Missing Links Volume Three (1996)
 I'm a Believer & Other Hits (1997)
 Daydream Believer & Other Hits (1998)
 The Monkees Anthology (1998)
 The Definitive Monkees (2001)
 The Best of The Monkees (2003)
 Monkeemania (The Very Best of the Monkees) (2011)

Live албуми 
 Live 1967 (1987)
 Live! (1994)
 Summer 1967: The Complete U.S. Concert Recordings (2001)
 2001: Live in Las Vegas (2001)
 Extended Versions (2006)

Сингли 
 Last Train to Clarksville (1966)
 I'm a Believer (1966)
 A Little Bit Me, a Little Bit You (1967)
 Pleasant Valley Sunday (1967)
 Daydream Believer (1967)
 Valleri (1968)
 D. W. Washburn (1968)
 Porpoise Song (1969)
 Tear Drop City (1969)
 Listen to the Band (1969)
 Good Clean Fun (1969)
 Oh My My (1970)
 Do It in the Name of Love (1971)
 That Was Then, This Is Now (1986)
 Heart and Soul (1987)
 Every Step of the Way (1987)
 Daydream Believer (2012)

Турнета 
 North American Tour (1966 – 1967)
 British Tour (1967)
 Pacific Rim Tour (1968)
 North American Tour (1969)
 The Golden Hits of The Monkees (1975 – 1977)
 Sounds of The Monkees (1986 – 1987)
 20th Anniversary World Tour (1986)
 Here We Come Again Tour (1987 – 1988)
 The Monkees Live (1989)
 The Monkees Summer Tour (1989)
 Micky and Davy: Together Again (1994 – 1995)
 Monkees: The 30th Anniversary Tour (1996)
 Justus Tour (1997)
 North American Tour (1997)
 Monkeemania Returns Tour (2001 – 2002)
 An Evening with The Monkees: The 45th Anniversary Tour (2011)
 An Evening with The Monkees (2012)
 A Midsummer's Night with the Monkees (2013)
 The Monkees Live in Concert (2014)
 Canadian Tour (2015)

Категория:Американски момчешки групи

Американски момчешки групи
Американски поп рок групи
Музикални групи в Лос Анджелис